

Geografia

Austria 
 Waldbach – miejscowość w gminie Waldbach-Mönichwald w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Waldbach – rzeka, dopływ Lafnitz
 Waldbach-Mönichwald – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld